Un total de siete buques de la Royal Navy británica han sido nombrados HMS Anson, para honrar la memoria de George Anson, primer barón Anson.

  fue un navío de línea de 60 cañones botado en el año 1747 y vendido en 1773.
  fue un cúter de 6 cañones adquirido en 1763 y vendido en 1774.
  fue un navío de 64 cañones botado en 1781, convertido en torno a 1794 en una fragata de 44 cañones de 1807.
  fue un navío de línea de 74 cañones, botado en 1812, fue utilizado en servicios de Puerto desde 1831, y como buque prisión desde 1844, y que fue desguazado en 1851.
  fue un navío de 91 cañones propulsado mediante una hélice, que fue botado en 1860. Fue renombrado Algiers en 1883 y desguazado en el año 1904.
  fue un acorazado de clase Admiral botado en 1886 y vendido en 1909.
 HMS Anson fue el nombre propuesto para un crucero de batalla de la clase Admiral, ordenado en 1916 y cancelado en 1918.
 HMS Anson fue el nombre planeado inicialmente para el acorazado HMS Duke of York, pero finalmente, fue renombrado antes de su botadura.
  fue un acorazado de la clase King George V botado en 1940 y desguazado en 1957.
  es el quinto submarino de la clase Astute, actualmente en construcción.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos